Joana Rita Pereira Simões (Setúbal, 11 de Maio de 1999) é uma futebolista portuguesa que atua como guarda-redes. Atualmente (2021), joga pelo Amora FC, clube sediado na freguesia de Amora no distrito de Setúbal, Portugal. 

Com formação feita entre CCDBA e Quintajense Futebol Clube, Joana Simões passou por clubes como: Atlético CP, Gil Vicente e atualmente Amora FC.

Títulos 
 Campeã Nacional da II Divisão Feminina - 2016/2017

Mulheres desportistas de Portugal
Guarda-redes de futebol de Portugal